Geografia
Tamandaré (Pernambuco) — município brasileiro do estado de Pernambuco
Tamandaré (Paranaíba) — distrito no Mato Grosso do Sul
Forte Tamandaré da Laje — fortificação no Rio de Janeiro
Forte da Santa Cruz de Tamandaré — fortificação em Pernambuco

História
Joaquim Marques Lisboa — marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil
Tamandaré (encouraçado) — navio a vapor da Marinha do Brasil, participou da Guerra do Paraguai
Tamandaré (mitologia) — personagem lendário da mitologia guarani
Tamandaré (navio) — navio mercante afundado na Segunda Guerra Mundial

Militar
Classe Tamandaré - classe de fragatas da Marinha do Brasil
F Tamandaré (F-35) - fragata da classe Tamandaré
Tamandaré (fragata) - fragata da classe Tamandaré (artigo repetido, deve ser unificado)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos